Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

39501–39600. • 39601–39700. • 39701–39800. • 39801–39900. • 39901–34000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája